Metasuchia é um clado de crocodilomorfos que inclui formas extintas e atuais. O grupo está subdividido em dois clados principais, Notosuchia e Neosuchia.

Crocodylomorpha